The Browning Version (L'Ombre d'un homme) peut faire référence à :
 The Browning Version, pièce de théâtre de Terence Rattigan (1948)
 The Browning Version, film d'Anthony Asquith (1951)
 The Browning Version, film avec Peter Cushing (1955)
 The Browning Version, film de Michael A. Simpson (1985)
 The Browning Version, film de Mike Figgis (1994)